Кантон Ле-Гран-Лан () — один из 29 кантонов департамента Изер, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 3808. 30 коммун кантона находятся в округе Ла-Тур-дю-Пен, 2 коммуны (Ширенг и Изо) — в округе Гренобль. Кантон был создан в 1790 году. Общая площадь кантона составляет 320,48 км², население — 34 596 человек.

Географическое положение 
Ле-Гран-Лан находится в центре департамента Изер. Площадь кантона составляет 320,48 км², таким образом он является 9-м кантоном по площади в департаменте. Он граничит с кантонами Бьевр (3801), Тюллен (3825), Вуарон (3829) на юге, Шартрёз-Гье (3803) на востоке, Ла-Тур-дю-Пен (3824) и Бургуэн-Жальё (3802) на севере.

28 % жителей кантона проживают в урбанизированной территории Априё — Ле-Гран-Лан, население которой составляет 9710 человек (2012 год).

История 
Кантон Ле-Гран-Лан был создан в 1790 году. До 2015 года в него входило 13 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Изер уменьшилось с 58 до 29. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В состав кантона Ле-Гран-Лан 22 марта 2015 года были добавлены коммуны кантонов Вирьё (13 коммун), Рив (1 коммуна), Вуарон (1 коммуна) и Сен-Жуар-ан-Вальден (4 коммун), и общее количество коммун кантона увеличилось до 32.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Ле-Гран-Лана составляло 34 596 человек. Из них 27,7 % были младше 20 лет, 14,0 % — старше 65. 23,0 % имеет высшее образование. Безработица — 7,9 %. Экономически активное население (старше 15 лет) — 16 713 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 2,5 % — сельскохозяйственные работники, 8,2 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 13,7 % — работники интеллектуальной сферы, 24,9 % — работники социальной сферы, 24,1 % — государственные служащие и 26,6 % — рабочие.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Ле-Гран-Лан баллотировались 4 пары кандидатов (явка составила 53,67 %). Во втором туре 29 марта, Сильвьан Колуси и Дидье Рамбо были избраны с поддержкой 39,21 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 55,80 %.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 32 коммуны, административный центр находится в коммуне Ле-Гран-Лан.

Примечания 

Кантоны департамента Изер